Dansereau ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Dansereau (eigentl. Hector Dansereau; 1891–1974), kanadischer Pianist und Musikpädagoge
 Keegan Dansereau (* 1988), kanadisch-ungarischer Eishockeyspieler
 Pierre Dansereau (1911–2011), kanadischer Ökologe